Рожкао () — топонимы в Карачаево-Черкесской республике России.

 Рожкао — село в Урупском районе.
 Рожкао — река, приток Большой Лабы, протекает в Урупском районе.